

Muzyka 
 Heaven – australijski zespół muzyczny
 Heaven – rumuński zespół muzyczny
 Heaven Records – wytwórnia płytowa

Albumy 
 Heaven – album BeBe & CeCe Winans
 Heaven – album duetu The Communards
 Heaven – album Cosmic Baby
 Heaven – album DJ Sammy’ego
 Heaven – album Rebekki Ferguson
 Heaven – album Niny Girado
 Heaven – album Jai
 Heaven – album Miliyah Kato
 Heaven – album Rona Milesa
 Heaven – album Mobius Band
 Heaven – album U96

Single 
 „Heaven” – singel Ayumi Hamasaki
 „Heaven” – singel Bryana Adamsa
 „Heaven” – singel Depeche Mode
 „Heaven” – singel Emeli Sandé
 „Heaven” – singel Johna Legenda
 „Heaven” – singel Jónsi’ego
 „Heaven” – singel Lee Jung Hyun
 „Heaven” – singel Live
 „Heaven” – singel Los Lonely Boys
 „Heaven” – singel Mandaryny
 „Heaven” – singel Niny Girado
 „Heaven” – singel Talking Heads
 „Heaven” – singel The Chimes
 „Heaven” – singel The Psychedelic Furs
 „Heaven” – singel Warrant
 „Heaven” – singel Inny
 „Heaven” – singel Julii Michaels
 „Heaven” – singel Avicii i Chrisa Martina

Utwory muzyczne 
 „Heaven” – utwór Erika Segerstedta
 „Heaven” – utwór The Rolling Stones

Zobacz też 
 Haven